Alphonse Fiquet, político francés
 Anne-Marie Fiquet Du Bocage, fue una escritora y dramaturga francesa
 Marie Hortense Fiquet, fue la compañera, más tarde esposa y musa, de Paul Cezanne